Белла Абрамовна Субботовская (в замужестве Мучник; 17 декабря 1937, Москва — 23 сентября 1982, Москва) — советский математик, работала в области теории вычислительной сложности, педагог. Организатор Еврейского Народного университета в Москве.

Биография 
Воспитывалась матерью, Евой Иосифовной Субботовской (1906—1995); отец Абрам Ильич Бердичевский (1907—1944) умер в госпитале от ран. В 1955 году поступила на мехмат МГУ, по окончании училась в аспирантуре у О. Б. Лупанова. Тогда же выступила с первыми публикациями в Докладах Академии наук. Защитив кандидатскую диссертацию (1967), работала по специальности в академическом институте.

Затем, продолжая заниматься научной работой, поступила учительницей в среднюю школу, пытаясь внедрить разработанные методики преподавания на практике. Одновременно преподавала в математических кружках, созданных в Москве Николаем Константиновым.

Идея создания Народного университета появилась при опросе абитуриентов мехмата МГУ, не прошедших приёмную комиссию, в первую очередь из-за еврейского происхождения, у Беллы Субботовской и Валерия Сендерова. Первый поток был набран в 1978 году прямо в МГУ и составил 14 человек. Занятия Народного университета проходили на квартире Беллы Абрамовны.

В 1982 году были арестованы В. А. Сендеров и лектор Борис Ильич Каневский, а Б. А. Субботовская трагически погибла (была сбита грузовиком на улице).

Память 
В июне 2007 года в Хайфе была проведена научная конференция, посвящённая памяти Беллы Абрамовны.

Литература 
 Субботовская Б. А. О реализации линейных функций формулами в базисе  // ДАН СССР. 1961. Т. 136. № 3. С. 553—555.
 Субботовская Б. А. О сравнении базисов при реализации функций алгебры логики формулами // ДАН СССР. 1961. Т. 149. № 4. С. 784—787.
 Мучник Б. А. Об одном критерии сравнимости базисов при реализации функций алгебры логики формулами // Математические заметки. 1967. Т. 1. Вып. 5. С. 515—524.
 Мучник Б. А. Оценка сложности реализации линейной функции формулами в некоторых базисах // Кибернетика. 1970. № 4. С. 29—38.

Ссылки 
 Разборов А. А. О научном вкладе Б. А. Субботовской // Математическое просвещение, сер. 3. 2005. Вып. 9. С. 12—15.
 Фукс Д. Б., Виноградов А. М., Зелевинский А. В. Вспоминая Беллу Абрамовну // Математическое просвещение, сер. 3. 2005. Вып. 9. С. 16—29.
 Белов-Канель А., Резников А. Об истории Народного Университета // Математическое просвещение, сер. 3. 2005. Вып. 9. С. 30—31.
 Белла Субботовская и Еврейский Народный университет.

Примечания 

Математики СССР
Советские диссиденты
Педагоги СССР
Математики по алфавиту